Тати може да се отнася за:
 Тати (етническа група), етническа група в Близкия изток
 Тати (река), река в Африка
 Жак Тати (1907 – 1982), френски актьор и режисьор